Новолуние може да се отнася за:

 Новолуние, лунната фаза
 Новолуние (роман), фентъзи-романтичен роман от Стефани Майър
 Новолуние (филм, 2009), филмова адаптация по романа на Стефани Майър